

Anno 
 637 o 637 a.C.

Codici 
 637 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Hamburg-Himmelsmoor, a Himmelsmoor, quartiere della città tedesca di Amburgo

Matematica 
 637 – numero